Monon kann bedeuten:

 Monon (Heiliger)
 Monon (planetarer Organismus), Begriff von Carsten Bresch (1979) für "das Resultat der abschließenden, alles-umfassenden Integration der Evolution eines Planeten."

 Monon (Indiana), eine Stadt in Indiana United States
 Monon Township, eine Township in Indiana

 Monon Bell, ein American-Football-Preis
 Monon Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Indiana
 Monon Trail, ein Fernwanderweg auf der Trasse dieser Bahn in Indiana